Ramsen kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Ramsen, Schaffhausen, ort och kommun i kantonen Schaffhausen,

Sverige 

 Ramsen (halvö), Norrtälje kommun, 
Ramsen, Småland, sjö i Hultsfreds kommun,  (64,7 ha)
Ramsen, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (38,2 ha)
Ramsen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (29,1 ha)

Tyskland 

 Ramsen, Rheinland-Pfalz – kommun i Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn